

Patronymie 
 Ingrid Thulin est une actrice suédoise.
 Camilla Thulin est une des stylistes les plus connues de Suède.

Toponymie 
 Thulin est une section de la commune belge de Hensies.